Moncloa-Aravaca, wijk in Madrid
 Moncloa (metrostation), metrostation in Madrid